Un résident permanent au Canada, un statut juridique pour les étrangers.
 La carte de résident permanent aux États-Unis, ou green card, un statut juridique pour les étrangers.